AVN зала на славата () е отличие в порнографската индустрия, което се присъжда на личности – актьори, режисьори, продуценти и други, които са имали значително въздействие и принос в развитието на порнографията. Членовете на AVN зала на славата се обявяват ежегодно по време на церемонията по връчването на наградите AVN в Лас Вегас, САЩ.

Членове на AVN зала на славата

Актриси 

 2000 – 2004

 2005 – 2009

 2010 – 2014

 2015 –

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

AVN награди
Американски зали на славата
Американски награди за порнография